Очаковское — название населённых пунктов на Украине:

 Очаковское — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Очаковское — село в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также 
 Очаковский